

Armi 
 RIM-24 Tartar – missile della Marina Militare Statunitense

Geografia

Azerbaigian 
 Tartar – fiume affluente del Kura
 Tərtər – città (Tərtər)
 Distretto di Tərtər – distretto con capoluogo Tərtər

Svizzera 
 Tartar – ex comune ora frazione di Cazis, comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
 Tartaro
 HMS Tartar